Jauk ist eine regionale Bezeichnung für Föhn.

Personen namens Jauk
 Werner Jauk (* 1953) österreichischer Musikwissenschaftler

Siehe auch:
 Jauken (Berg in Kärnten)
 Jauch